Frații Grimm se poate referi la:

 Persoane
 Frații Grimm - (Jacob și Wilhelm Grimm) folcloriști germani, lingviști, filologi, doctori în drept;
 Jacob Ludwig Karl Grimm (1785 – 1863);
 Wilhelm Carl Grimm (1786 — 1859);

 Film
 1962 Lumea minunată a fraților Grimm – film american, regia Henry Levin și George Pal;
 2005 Frații Grimm (film) – film fantastic american cu Matt Damon și Heath Ledger;

Vezi și
Grimm (serial TV)